Born Gangstaz — дебютный студийный альбом американской гангста-рэп-исполнительницы Boss, выпущенный 25 мая 1993 года на лейбле DJ West, суб-лейбле Def Jam Recordings на Западном побережье. Альбом был спродюсирован некоторыми из лучших хип-хоп продюсеров того времени, включая Def Jef, Erick Sermon, Chyskillz, Jam Master Jay и MC Serch. В записи альбома приняли участие рэперы Erick Sermon, AMG и группа Onyx, а также дэнсхолл исполнители Papa Juggy и Admiral D.

Born Gangstaz достиг 22 места в чарте Billboard 200 и 3 места в чарте Top R&B/Hip Hop Albums в американском журнале Billboard. Альбом содержит 2 сингла, которые попали в чарты журнала Billboard: «Deeper» и "Recipe of Hoe. Оба сингла возглавили чарт Hot Rap Singles. Также были выпущены синглы «I Don’t Give A Fuck / Mai Sista Izza Bitch» и «Progress Of Elimination».

Несмотря на успех этого альбома, Boss так и не выпустила больше ни одного альбома. Согласно Nielsen SoundScan, на сегодняшний день было продано 378 тысяч копий альбома. Рабочее название альбома было They Don’t Have The Body Count.

Публикации в изданиях

Список композиций

Участники записи 
Исполнительные продюсеры: Russell Simmons, Courtney Branch, Tracy Kendrick, Greg Jessie, Tracey Waples

Чарты

Еженедельные чарты

Синглы 

[A] Номер 18 в чарте Bubbling Under Hot 100 Singles.

Песни в саундтреках 
Песня Boss «I Don’t Give A Fuck» играла в финальных титрах в эпизоде «Lesbian Request Denied» из первого сезона Netflix телешоу Оранжевый — хит сезона.

Примечания

Ссылки 
 Born Gangstaz на сайте Discogs
 Born Gangstaz на сайте RapGenius
 
 
 

Альбомы 1993 года
Дебютные альбомы 1993 года
Альбомы Def Jam Recordings